Mikan – polski herb szlachecki
 Mikan – pomarańczowy kot – japoński serial rysunkowy

Zobacz też 
 
 Mikanów
 Mikanowo